Homec je ime več naselij v Sloveniji:

 Homec, občina Domžale
 Homec, občina Kobarid
 Homec, občina Rečica ob Savinji
 Homec, občina Vojnik

naselja v Sloveniji